США:
В Соединённых Штатах насчитывается 4 округа с названием Ричмонд ():

 Ричмонд — штат Джорджия
 Ричмонд — штат Нью-Йорк
 Ричмонд — штат Северная Каролина
 Ричмонд — штат Виргиния

Канада:
В Канаде также имеется графство с названием Ричмонд ():
 Ричмонд — провинция Новая Шотландия